

Sciences et techniques 
En biologie :
 les Acari, ou acariens, sont un taxon d'arachnides. Voir aussi Acari (classification phylogénétique) ;
 au Brésil on appelle acari :
 les loricariidés, des poissons-chats,
 les ouakaris, un genre de primates de la famille des Cebidae.

Toponyme

Brésil 
 Acari, une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;
 , un quartier populaire de la  de la municipalité de Rio de Janeiro ;
 le , l'un des plus grands cours d'eau de la ville de Rio de Janeiro, dans l'État du même nom ;
 le , un affluent de la rive gauche du rio Canumã, dans l'État d'Amazonas ;

Brésil et Guyana 
 la , une chaîne de montagnes située à la frontière entre le Brésil et le Guyana, orientée est-ouest ;

Pérou 
 , une ville de la province de Caravelí (département d'Arequipa), et la capitale du  ;
 le , l'un des treize districts de la province de Caravelí (département d'Arequipa), dans le sud du pays.